Grupo de apoyo hace referencia a varios artículos:

Psicología
Acompañamiento de apoyo (psicoterapia)

Support group

Activismo
Grupos de apoyo a la lactancia materna, movimiento social, surgido a mediados del siglo XX
Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala), organización de defensa de los Derechos Humanos
Grupo de Apoyo a Proyectos, asociación de economía social.

Política y gobierno
Grupo de Apoyo a Contadora
Grupo de Apoyo Operacional, unidad de labores de inteligencia de la Policía Nacional
Grupo de Apoyo de la Policía de las Naciones Unidas

Deporte
Grupos de apoyo del Club Deportivo Guadalajara